David Sauget, footballeur français 
 Sauget (Illinois)